Vranci, porodica ptica iz reda Pelikanki
 Vranci (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo, BiH